Flying Dutchman Disco var Sveriges största mobila diskotek under 1970-2000-talen.

Flying Dutchman Disco startade 1972 och höll på ända till år 2000, då skylten togs ned. Egentligen började nedtrappningen redan 1995, men eftersom det var svårt att sluta något som var roligt, så tog det sin tid.
Under dessa år hann discjockey Jan-Åke Broqvist med att spela över 2000 spelningar och för över 1-2 miljoner besökare. Rekordet låg på 8500 personer ihop med Magnus Uggla i Alingsås. På egen hand drog discot som mest drygt 2500 personer i Råglannaparken utanför Lidköping. Flying Dutchman Disco slog dessutom Gyllene Tiders publikrekord uppe i Kalix 1986. Kuriosa är att c:a 130-150.000 låtar spelades av discot genom alla år och skivsamlingen uppgår till c:a 50.000 skivor och cd:ar. Discot var totalsponsrat av alla Sveriges skivbolag.

Discot finns omnämnt med bilder och text i Håkan Hjulströms bok på Ekerlids förlag "Discoteken i Sverige".

Flying Dutchman har spelat med artister som Gyllene Tider, Roxette, Jerry Williams, Robert Wells, Lena Philipsson, Europe, Tomas Ledin, Carola, Imperiet, Ebba Grön, Thåström, Dag Vag, Pernilla Wahlgren, Mikael Rickfors, Magnus Uggla, Orup, Lili & Sussie och hundartals andra svenska band, samt utländska storheter som Boney M, Nazareth, Motörhead, The Hollies, The Sweet, The Tremeloes, The Searchers, Steve Gibbons Band, Steve Kekana, 2 Unlimited, Dr Feelgood, Scotch Disco Band, Omega, Fancy, Johnny Thunders, Hanoi Rocks, Sinitta, Lita Ford, Viva, Neon Leon.

Dansställen i Sverige